Алексе́й Па́влович Га́нский (, с. Николаевка (Ганское) (ныне Одесская область), Ананьевского уезда Херсонской губернии — , Симеиз, Ялтинский уезд, Таврическая губерния) — российский астроном, геодезист и гравиметрист.

Биография 
Родился в селе Николаевка (Ганское) Ананьевского уезда Херсонской губернии . Происходит из дворянского рода Ганских (герб Газдава). Родители — Павел Петрович Ганский (1837—1910) и Елена Алексеевна Зимницкая. Один из братьев — художник Пётр Ганский. Сестра Софья была замужем за авиатором В. П. Быстрицким.

Учился в Ананьевской гимназии (1883—1886), затем — в Ришельевском лицее (1886—1890), окончив который поступил на физико-математический факультет Новороссийского университета по отделению математических наук. В 1891 году перешёл в Московский университет, но в начале 1892 года по семейным обстоятельствам вернулся в Новороссийский, который и окончил в 1894 году. Затем, с 1897 года, учился в Сорбонне по классу астрономии, математики и физики. Работал в Медонской обсерватории под Парижем.

С 1905 года — сотрудник Пулковской обсерватории. Инициатор создания Симеизского отделения Пулковской обсерватории (1908).

Трагически погиб в Симеизе . Похоронен на Поликуровском кладбище в Ялте.

Научная деятельность 
Основные научные исследования относятся к физике Солнца. Участвовал в экспедициях на Новую Землю, в Испанию и в Среднюю Азию для наблюдения полных солнечных затмений. В 1897—1905 годах совершил 9 восхождений на Монблан для определения солнечной постоянной, внезатменных наблюдений солнечной короны, наблюдений Венеры. В 1897 году указал на изменения формы солнечной короны в 11-летнем солнечном цикле. Участвовал в российско-шведских экспедициях на Шпицберген (1899, 1901) для градусных и гравиметрических измерений. Получил исключительные по качеству фотографии солнечных пятен, обнаружил зависимость формы солнечной короны от количества пятен. В 1905 году установил, что средняя продолжительность жизни отдельных фотосферных гранул составляет 2-5 минут, затем они распадаются и заменяются новыми.

Вице-президент Русского астрономического общества, секретарь Русского отделения Международной солнечной комиссии. Награждён медалью и премией государя Николая II,вручаемой от имени Русского астрономического общества (1901), премией и медалью им. П. Ж. С. Жансена Парижской академии наук (1904), орденом Почётного легиона Франции. Его именем назван лунный кратер Ганский (Ganskiy) и малая планета 1118 Hanskya (первоначальное обозначение — 1927 QD), открытая С. И. Белявским и Н. Ивановым 29 августа 1927 года в Симеизской обсерватории.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Ганский Алексей Павлович на сайте «Родовое гнездо»
 http://fenina.mysupermarket.org.ua
 http://krymology.info/index.php/Симеизская_обсерватория
 http://fenina.mysupermarket.org.ua
 

Алексей Павлович
Астрономы по алфавиту
Астрономы Российской империи
Астрономы XIX века
Астрономы XX века
Сотрудники Пулковской обсерватории
Русское астрономическое общество
Похороненные на Поликуровском кладбище
Учёные Крыма
Директора Симеизской обсерватории
Награждённые медалью Жансена